Mirjalol Kushakovich Qosimov  est un joueur puis entraîneur de football ouzbek, né le .

Biographie

Carrière de joueur

Carrière internationale 

En tant que joueur, il compte 67 sélections et 30 buts avec l'équipe d'Ouzbékistan de football de 1992 à 2005.

Carrière d'entraîneur 

Qosinov dirige notamment la sélection ouzbèke entre septembre 2008 et avril 2010, puis de  à .

Statistiques de joueur

Palmarès

Palmarès de joueur 

 Champion du monde des moins de 16 ans en 1987
 Champion d'Europe des moins de 18 ans en 

 Champion des Jeux asiatiques en 1994

 Alania Vladikavkaz
 Champion de Russie en 1995.
 Vice-champion de Russie en 1992 et 1996.

 Pakhtakor Tachkent
 Champion d'Ouzbékistan en 1998, 2002 et 2003.
 Vice-champion d'Ouzbékistan en 1993 et 2005.
 Vainqueur de la Coupe d'Ouzbékistan en 1993, 2002 et 2003.

Distinctions personnelles
  en 1993, 1998, 2001 et 2004.
 Meilleur buteur du championnat ouzbek en 1998 (22 buts)

Palmarès d'entraîneur 
 FK Bunyodkor
 Champion d'Ouzbékistan en 2010, 2011 et 2013.
 Vice-champion d'Ouzbékistan en 1993 et 2012.
 Vainqueur de la Coupe d'Ouzbékistan en 2010, 2012 et 2013.

 FK AGMK
 Finaliste de la Coupe d'Ouzbékistan en 2019 et 2020.

Distinctions personnelles
  en 2012.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international ouzbek
Joueur du Pakhtakor Tachkent
Joueur du FK Dinamo Minsk
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du Mash'al Mubarek
Entraîneur ouzbek de football
Sélectionneur de l'équipe d'Ouzbékistan de football
Naissance à Tachkent
Naissance en RSS d'Ouzbékistan
Naissance en septembre 1970